«Время волков» () — драматический фильм с элементами пост-апокалиптики, снятый режиссёром Михаэлем Ханеке в 2002 году. Лента была показана на Каннском кинофестивале 2003 года, однако не была включена в конкурсную программу из-за того, что председателем жюри был Патрис Шеро, сыгравший одну из главных ролей в картине.

Сюжет 
Франция после экологической катастрофы: вода в водоёмах становится непригодной для питья, что вынуждает горожан искать убежища в сельской местности. Анна Лоран вместе с мужем и несовершеннолетними дочерью Евой и сыном Беном приезжает в свой загородный дом, который оказывается захвачен неизвестными людьми. Грабители убивают мужчину, а автомобиль вместе с припасами отбирают. Да и жители деревни, которые знали семью Лоран ранее, не слишком-то рады их появлению и не спешат помогать.

После ряда мытарств Анна с детьми добирается до железнодорожной станции, где несколько человек пытаются дождаться поезда, следующего на север страны, где, по обрывкам радиосообщений, вроде бы налажено снабжение продуктами питания и водой. Собравшиеся пытаются организовать некое подобие порядка, однако нахождение в подобных условиях оказывается серьёзным испытанием на человечность…

Актёры 

 Изабель Юппер — Анна Лоран
 Беатрис Даль — Лиза Брандт
 Патрис Шеро — Тома Брандт
 Рона Хартнер — Арина
 Морис Бенишу — Азулей
 Оливье Гурме — Козловски
 Брижит Роюан — Беа
 Анаис Демустье — Ева
 Люка Биком — Бен
 Даниэль Дюваль — Жорж

Награды 

Кинофестиваль в Сиджесе в 2003 году:
 лучший сценарий — победа
 премия критики Хосе Луиса Гварнера — номинация
 лучший фильм — номинация

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Австрии
Фильмы-драмы Германии
Фильмы Михаэля Ханеке
Фильмы Австрии 2002 года
Фильмы Германии 2002 года
Фильмы Франции 2002 года
Фильмы France 3 Cinéma
Фильмы, снятые по заказу Arte France Cinéma
Фильмы Bavaria Film
Фильмы Canal+
Постапокалиптические фильмы
Фильмы о выживании